Gianfranco Nocivelli – imprenditore e dirigente d'azienda italiano
Luigi Nocivelli – imprenditore e dirigente d'azienda italiano
Marco Nocivelli –  imprenditore e dirigente d'azienda italiano